Дебьерн, Андре-Луи — французский физик
 Дёберн — город в Германии